Мёленстен:
 Мёленстен, Мелле (род. 1999) — нидерландский футболист.
 Мёленстен, Рене (род. 1964) — нидерландский футбольный тренер.